Slovo baterka může znamenat:

elektrická baterie – bateriový zdroj elektrického napětí
 přenosné svítidlo napájené z elektrické baterie nebo monočlánku, například kapesní svítilna, čelovka a podobně.